Бредин () — фамилия. Известные носители:

 Бредин, Кристина (1860—1934) — американская художница и педагог.
 Бредин, Патрисия (род. 1935) — британская певица и актриса.
 Бредин, Рогер (род. 1953) — шведский кёрлингист.
 Бредин, Рэй Слоан (1880—1933) — американский художник, сын Кристины Бредин.

См. также 
 Бреден
 Бредина
 Бродин
 Брединский район